Uhu - littéralement Hibou en allemand - peut faire référence à : 
 UHU, nom d'une entreprise allemande produisant des colles en bâtons et des tubes de colles et marque sous laquelle sont distribués ses produits ;
 Focke-Wulf FW 189, nom de code d'un avion d'observation allemand de la Seconde Guerre mondiale. Il a aussi été attribué, peut être abusivement, au chasseur de nuit Heinkel He 219. Au cours de ce conflit, le terme fut également utilisé, dans les forces armées allemandes, pour désigner les véhicules de combat tardivement dotés de moyens de détection à infra-rouges.